

Izrael 
 Jagel – moszaw w Dystrykcie Centralnym.

Niemcy 
 Jagel – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn,
 Jagel – część gminy Lanz, w kraju związkowym Brandenburgia.